

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krm“ beginnt.

Krm 



Krma 
 Krmaš, Pavel (* 1980), tschechischer Fußballspieler

Krmp 
 Krmpotich, David (* 1955), US-amerikanischer Ruderer